Il Colli Bolognesi Sauvignon Zola Predosa è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Bologna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino
odore: delicato, leggermente aromatico
sapore: asciutto, di corpo, fresco

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bologna  (1995/96)  50,7  
Bologna  (1996/97)  135,85

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sauvignon